«Ха́рьков» () — украинский футбольный клуб из одноимённого города, существовавший в 2005—2010 годах. 

Основан в 2005 году путём преобразования клуба «Арсенал» после его выхода в Высшую лигу Украины по футболу. Была осуществлена передача прав на играющих футболистов и тренеров новому президенту, в то время как под старым брендом возник коллектив во Второй лиге Украины.

25 июня 2010 года ФК «Харьков» исключен из ПФЛ и фактически прекратил существование.

История 
«Харьков» стал правопреемником харьковского «Арсенала». Начал выступления в высшей лиге с 15-го чемпионата Украины (сезон 2005/06). Первый матч в высшей лиге «Харьков» провёл 12 июля 2005 года против криворожского «Кривбасса» (1:1). Первый сезон «Харьков» завершил на 13-м месте, набрав 33 очка.

Четверо футболистов «Харькова» (Александр Яценко, Александр Максимов, Евгений Чеберячко и Андрей Оберемко) в составе молодёжной сборной Украины завоевали серебряные медали первенства Европы-2006 среди футболистов не старше 21 года.

Главным тренером «Харькова» в сезоне 2005/06 был Геннадий Литовченко. По завершении сезона у него завершился контракт, и команду возглавил Владимир Кулаев. Он пробыл на тренерском мостике неполные полгода. Первую часть 16-го чемпионата Украины команда завершала под руководством и. о. главного тренера Михаила Стельмаха. 28 ноября 2006 года новым главным тренером стал Владимир Бессонов.

В 16-м чемпионате Украины (2006/07) «Харьков» финишировал на 12-м месте. Команда набрала в 30 играх 33 очка. Нападающий «Харькова» Александр Гладкий забил 13 голов и стал лучшим бомбардиром 16-го чемпионата Украины. В розыгрыше Кубка Украины «Харьков» показал свой лучший результат, дойдя до стадии 1/8 финала, где уступил будущему обладателю Кубка киевскому «Динамо».

В сезоне 2007/08 «Харьков» занял 14-е место, набрав 27 очков. В розыгрыше Кубка Украины «Харьков» остановился на стадии 1/16 финала. По завершении сезона Владимир Бессонов обратился к президенту клуба Виталию Данилову с просьбой об отставке. Отставка была принята, и руководство командой взял в свои руки Михаил Стельмах.

В сезоне 2008/09 клуб занял последнее место в Премьер-лиге и покинул её.

В сезоне 2009/10 клуб занял 17-е, предпоследнее место в Первой лиге и вылетел во Вторую лигу.

25 июня 2010 ФК «Харьков» лишен профессионального статуса из-за забастовки футболистов, которым не выплачивалась зарплата в течение нескольких месяцев и пропуска матча. Данное решение не было обжаловано в положенный срок (10 дней), и потому клуб был исключен из второй лиги.

Известные игроки 

Полный список футболистов, выступавших за футбольный клуб «Харьков», о которых есть статьи в Википедии, смотрите здесь.
  Андрей Березовчук
  Александр Гладкий
  Александр Грановский
  Алексей Иванов
  Тарас Кабанов
  Андрей Коваль
  Виталий Комарницкий
  Павел Ксёнз
  Евгений Лошанков
  Александр Максимов
  Мацей Налепа
  Гува Овеков
  Алексей Панковец
  Андерсон Рибейро
  Алексей Сучков
  Артём Федецкий
  Рустам Худжамов
  Игорь Цыгырлаш
  Евгений Чеберячко
  Александр Яценко

Все тренеры 
 Геннадий Литовченко (2005—2006)
 Владимир Кулаев (2006)
 Владимир Бессонов (2006—2008)
 Михаил Стельмах (2008—2010)
 Ринат Морозов (2010)

Результаты выступлений 

 Крупнейшие победы: 3:0 Закарпатье (20.04.2008, Ужгород), Нефтяник (06.04.2008 Ахтырка), Ильичевец (26.03.2006, Харьков); 6:3 Металлург (31.07.2005, Запорожье).
 Крупнейшие поражения: 0:5 Гелиос (22.09.2009, Харьков), ПФК Александрия (01.08.2009, Александрия).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Футбольные клубы Украины, прекратившие существование
ФК «Харьков»
Футбольные клубы Харькова